Tapsus kann stehen für:

 Thapsus
 Tapsus barbatus (Arten aus der Gattung Königskerzen), insbesondere
 Kleinblütige Königskerze
 Windblumen-Königskerze